Мурвица може да се односи на:

 Мурвица (острво), острво у средњој Далмацији, Република Хрватска;
 Мурвица (Бол), насељено место на острву Брачу, у саставу општине Бол, Република Хрватска;
 Мурвица (Поличник), насељено место у Далмацији, у саставу општине Поличник, Република Хрватска;
 Мурвица Горња, насељено место у Далмацији, у саставу општине Поличник, Република Хрватска;